Battistine è il nome dato ai membri di due famiglie religiose femminili cattoliche intitolate a san Giovanni Battista:
 le monache dell'ordine delle Romite di San Giovanni Battista, fondato dalla venerabile Giovanna Battista Solimani nel 1736;
 le religiose della congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, fondata dal beato Alfonso Maria Fusco nel 1878.